Bienert est un patronyme porté notamment par :

 Gerhard Bienert (1898-1986), acteur allemand ;
 Katja Bienert (1966-), actrice allemande ;
 Theophil Bienert (1833-1873), pharmacien, botaniste et entomologiste germano-balte.